Stadio Artemio Franchi (Fiorentina), voetbalstadion van ACF Fiorentina
 Stadio Artemio Franchi (Siena), voetbalstadion van AC Siena